Die Primeira Liga 2008/09 (offiziell Liga Sagres) war die 75. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 2008 mit einem Heimspiel des Tabellendritten der Vorsaison Vitória Guimarães gegen Vitória Setúbal (1:1) und endete am 24. Mai 2009 mit dem 30. und letzten Spieltag. Neu dabei waren der Rio Ave FC und CD Trofense.

Portugiesischer Meister wurde zum vierten Mal in Folge der FC Porto. Es war insgesamt der 24. Meistertitel für Porto. Absteigen mussten CD Trofense und CF Estrela Amadora. Estrela Amadora wurde, wegen finanzieller Probleme, die Teilnahme am Profifußball untersagt und musste in die II Divisão (der dritthöchsten Liga) zwangsabsteigen. Belenenses Lissabon konnte deswegen, trotz sportlichen Abstieg, die Klasse halten.

Teilnehmer 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Spielball 
In dieser Saison wird mit dem Adidas Europass Portugal gespielt. Die Farbgebung in gelber Grundfarbe mit roten Punkten wurde durch die Nationalflagge Portugals inspiriert. Mit dem Europass Portugal wird in der Primeira Liga, Segunda Liga (Liga Vitalis) und im Ligapokal (Carlsberg Cup) gespielt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto

Spieler der Saison 
Neben vielen anderen Spieltag, Monat oder Saison vergebenen Auszeichnungen gibt es eine Auszeichnung Spieler der Saison, die durch eine Wahl auf der Webseite des Ligaverbandes durchgeführt wird. Mit einer Stimme an der Abstimmung teilnehmen kann jeder Fußballinteressierte.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2008/09